Во́ткинск — многозначный термин.

 Воткинск — город в России, административный центр Воткинского района Удмуртской Республики.
 Воткинск (городской округ) — муниципальное образование (городской округ) в составе Удмуртской Республики.
 Воткинск (станция) — железнодорожная станция в одноимённом городе.